Prone kan syfta på följande platser:

Georgien 

 Västra Prone, vattendrag, 
 Sjua Prone (Mellersta Prone), vattendrag, 
 Östra Prone, vattendrag,

Se även 
 Anatomiska termer för läge (pronation, pronera och prone positon)